Давлетьяров, Давлетяров — прізвище.

Відомі носії 

 Давлетяров Арман Ілюбаєвич (. 1970) — генеральний директор МУЗ-ТВ.
 Давлетьяров Ахметсафа Мустафович (1905-1938) — радянський державний і політичний діяч.
 Давлетьяров Муллаян Хабібярович (1957-2015) — радянський і російський художник, живописець.
 Давлетьяров Ренат Фаварісович (. 1961) — російський продюсер, кінорежисер і сценарист.